Базилозавры (, от  — царственный или могущественный ящер) — род древних китообразных, живших в среднем и позднем эоцене 45—36 млн лет назад. Длина самцов базилозавров достигала 21 м, самок — 18 м. Населяли почти все тёплые моря планеты и, вероятно, были самыми большими хищниками своего времени. Базилозавры нападали на крупных жертв, включая и других китов (например, дорудона). Их тело было значительно более вытянутое и суженное, чем у любой разновидности современных китов. Чрезвычайно интересной для палеонтологов особенностью является наличие у базилозавров рудиментарных задних ног.

Филип Джинджерич из Мичиганского университета в последнее время ведёт активную деятельность по раскопкам долины китов в Египте, на месте прежнего океана Тетиса. Долгое время Филип посвятил решению одного из главных вопросов, дающих противникам теории Дарвина силы оспаривать её, — происхождение китов. Филип на одном из скелетов этих древних млекопитающих, базилозавров, обнаружил ноги, что является ключом к разгадке появления млекопитающих в воде. После происхождения млекопитающих на суше одна из ветвей эволюции завела своих представителей обратно в океан, в результате чего и появились нынешние киты. Базилозавры являются подтверждением данной теории, что подтверждает теорию эволюции, добавляя в пазл недостающий кусочек.

Некоторые криптозоологи полагают, что небольшие популяции этих животных могут существовать и в наши дни, и что именно этого кита очевидцы принимают за морского змея. Впрочем, науке не известны ископаемые остатки базилозавров «моложе» 37 млн лет, и с точки зрения палеонтологов, эта гипотеза несостоятельна.

История изучения 
В начале XIX века окаменевшие остатки базилозавров были впервые найдены на юге Соединённых Штатов в Алабаме и Луизиане, их находили так часто и они были столь большого размера, что местные жители использовали их как мебель. Один такой позвонок был направлен в Американское философское общество судьёй Блаем, которого беспокоило бездумное уничтожение местными жителями важных для науки находок. Окаменелость попала в руки доктора Ричарда Харлана, который пришёл к выводу, что она принадлежит пресмыкающемуся 45 метров длиной, которое он назвал базилозавром (в переводе «царский ящер»). Изначальное отнесение ископаемых остатков к морским пресмыкающимся объясняет нехарактерное для млекопитающих окончание названия «-завр». Предполагалось, что кожа этого животного могла быть покрыта роговыми пластинками — но это предположение не получило палеонтологических подтверждений. Окаменелости двух видов этого рода были позже найдены в Египте и Пакистане.

Британский исследователь Ричард Оуэн после изучения поздних находок позвоночника, фрагментов челюсти, передних конечностей и рёбер доказал, что это животное является млекопитающим, а не пресмыкающимся. Оуэн предложил для него новое название — Zeuglodon cetoides («хомутозуб китообразный»), которое сейчас употребляется наряду с историческим названием. Новое название отражает характерное строение зубов с двойными корнями, которая является типичным для морских млекопитающих.

В 1845 году о гигантских костях из Алабамы узнал «доктор» Альберт Кох и решил собрать полный скелет животного. Впоследствии ему удалось сконструировать гигантский скелет «морского змея»  метров длиной, который он показывал публике сначала в Нью-Йорке, а затем в Европе. Как оказалось позже, этот скелет был собран из костей, принадлежавших пяти разным животным, некоторые из которых вообще не были базилозаврами. Скелет был уничтожен во время Великого чикагского пожара.

Ископаемые остатки другого вида, Basilosaurus isis, были найдены в Египте. Многочисленные египетские находки очень хорошо сохранились и включают даже кости задних ног. Палеонтолог Филип Гингерич (Джинджерич), который организовал несколько экспедиций в эти долины, считает, что впечатление от находок в старину именно таких гигантских скелетов могло привести к египетскому культу бога-крокодила. Остатки ещё одного вида, Basilosaurus drazindai, были найдены в Пакистане. Ископаемый вид Basiloterus husseini считается его близким родственником, но он имеет менее вытянутое и суженное тело.

Биология 
Наиболее впечатляющей особенностью базилозавра является строение его очень длинного скелета. Этот эффект достигается путём беспрецедентного удлинения его позвонков — оно считается максимальным, которого теоретически могли достичь китообразные на пути эволюционного преобразования. Перемещался базилозавр также необычным способом — с помощью змееподобных изгибаний позвоночника, что напоминает движение угря, только не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Филипп Гингер считает, что базилозавр для перемещения мог в некоторой степени пользоваться также и горизонтальными изгибаниями позвоночника, что вообще характерно для китообразных. Строение скелета хвостовой части позволяет предположить наличие небольшого хвостового плавника, который, как считается, помогал только при вертикальном перемещении. Большинство реконструкций предполагают также наличие малого спинного плавника, но по нему среди исследователей нет согласия — некоторые специалисты считают, что базилозавр имел на спине неподвижный гребень.

Интересной частью анатомии базилозавра являются задние ноги примерно 60 сантиметров длиной, которые, несомненно, не могли использоваться для передвижения 18—25-метрового животного. Анализ показывает, что ноги могли находиться только в двух фиксированных позициях. Ввиду этого они напоминают рудиментарные ноги некоторых удавов боа, которые они используют во время копуляции для фиксирования тела партнёра. Вполне вероятно, что базилозавры пользовались своими ногами для этой же цели.

Позвонки базилозавра были полые и, вероятно, заполненные жидкостью. Это, а также сравнительно слабое развитие осевой мускулатуры и довольно тонкие кости скелета позволяют сделать вывод, что базилозавры жили преимущественно в поверхностном слое моря и не были способны погружаться на большие глубины, как большинство современных китов. Также не считается вероятным, чтобы они могли совершать какие-либо передвижения по суше.

В черепе базилозавра 2 метра длиной не было достаточно места для размещения органов эхолокации, которые имеют современные зубатые киты. Из этого делается вывод об отсутствии у них социальных способностей, характерных для современных китообразных; базилозавры, скорее всего, были одиночными животными.

Одно время считалось, что базилозавры обладали чем-то вроде наружной костной брони, но потом было выяснено, что за броню были приняты остатки панцирей черепах, найденные рядом с костями китов.

Зубы базилозавра имеют сложное строение, а следы износа на них указывают на то, что он разжевывал пищу прежде, чем проглотить. Подсчитано, что его челюсти могли развивать давление в 25 000 кПа. Судя по содержимому желудков, базилозавры питались преимущественно крупной рыбой (в том числе акулами), иногда их добычей становились и молодые киты-дорудоны.

См. также 
 Дорудон
 Зигориза
 Древние киты
 Эволюция китообразных

Примечания

Библиография 
 Perrin, William and Wursigm Bernd, and Thweissen, JGM Encyclopedia of Marine Mammals. Academic Press, 2002. Academic Press, 2002.
 Thewissen, JGM (editor). The Emergence of Whales: Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacean . Thewissen, JGM (editor). The Emergence of Whales: Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacean. Plenum Press, New York and London, 1998. ISBN 0-306-45853-5 Plenum Press, New York and London, 1998. ISBN 0-306-45853-5
 Zimmer, Carl. At the Water’s Edge . Zimmer, Carl. At the Water’s Edge. Free Press, 1998. Free Press, 1998.

Базилозавриды
Млекопитающие эоцена
Переходные формы
Таксоны, описанные Чарльзом Уильямом Эндрюсом